Micronephtys är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Friedrich 1937. Micronephtys ingår i familjen Nephtyidae.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Micronephtys